The Clash – brytyjska grupa punkrockowa
 The Clash (album) – album grupy o tej samej nazwie
 Clash – gra komputerowa (strategia turowa)
 Clash – popularne, brytyjskie czasopismo (magazyn) na temat muzyki i mody